Fargo puede referirse a:
 Fargo (Arkansas), ciudad de Arkansas.
 Fargo (Dakota del Norte), ciudad de Dakota del Norte.
 Fargo (Georgia), ciudad de Georgia, Estados Unidos.
 Fargo (Oklahoma), ciudad de Oklahoma.
 Fargo, película de los hermanos Coen.
Fargo, serie de televisión basada en la película. 
 Fargo (empresa), empresa argentina de pan.